

Architecture 
Cairn dolménique, grand monument de pierre sèche du Néolithique.

Édition 
 Cairn.info, portail web mis en place par quatre maisons d'édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Érès) et regroupant des publications francophones en sciences humaines et sociales.

 Les Éditions Cairn, maison d'édition française fondée en 1997 par Jean-Luc Kerebel.

Sciences naturelles 
 Cairn ou montjoie, amas artificiel de pierres.
 Cairn terrier, race de chien originaire d'Écosse.

Patronyme 

 Catherine Cairn, sculptrice française contemporaine.

Monnaie locale 
 Cairn, monnaie locale de Grenoble, de Trièves, du Vercors, de la Chartreuse, du Valbonnais et de la Matheysine.

Notes et références